Thessalonikerbreven avser två brev som ingår i Nya Testamentet i Bibeln:

 Första Thessalonikerbrevet
 Andra Thessalonikerbrevet